Superdupont est le premier album de la série de bande dessinée du même nom. Il est dessiné par Alexis et Gotlib, qui coécrit aussi le scénario avec Jacques Lob. L’album met en scène un super-héros à la française, chauvin et pantouflard.

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 1977